Frazer puede referirse a:

Apellido
 James George Frazer, antropólogo de finales del XIX y comienzos del XX.
Augustus Simon Frazer oficial del Ejército Británico de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX.
Dan Frazer, actor.
Rolando Frazer, jugador de baloncesto panameño.
Charles Frazer, militar y botánico británico-australiano.

Topónimos
Municipio de Frazer (condado de Allegheny, Pensilvania).
Frazer (Montana)

Otros usos
Frazer (automóvil), estadounidense.
Frazer Nash, fabricante británico de automóviles.